Cröpelin ist der Familienname folgender Personen:

 Hinrich Cröpelin (1647–??), deutscher Holzschneidemeister
 Jacob Cröpelin († 1679), deutscher Holzschneidemeister